Официально Токио является не городом, а одной из префектур, точнее, столичным округом (; то), единственным в этом классе. Токио является самым густонаселённым из 47  префектур Японии. В Токио находятся более 53 зданий и сооружений, которые выше 180 метров. Самая высокая структура в префектуре Tokyo Skytree, телебашня, которая поднимается на 634 метров. Она  была завершена в 2012 году. Она также выступает в качестве самой высокой отдельно стоящей структурой в Японии, самой высокой телебашней в мире и второй по высоте отдельно стоящей структурой в мире. Самым высоким зданием и третьей по высоте структурой в Токио является 64-этажный и 326 метровый , который был завершён в 2023 году. Вторым самым высоким зданием префектуры является Toranomon Hills, который поднимается на 52 этажа и 256 метров. Из 25 самых высоких зданий и сооружений в Японии 19 находятся в Токио.

Небоскрёбы являются относительно новым явлением в Японии. Из-за эстетических и технических проблем в Японии до 1963 года действовал закон, устанавливающий абсолютный предел высоты здания в 31 метр, закон был отменён в пользу . В соответствии с этими изменениями в строительных нормах и правилах был построен .Здание было построено и завершено в 1968 году, удвоив предыдущий рекорд высоты 17-этажного отеля .  считается первым небоскрёбом в Японии, имеющим 36 этажей и высоту 156 метров. Быстрый рост послевоенной японской экономики и проведение в 1964 году летних Олимпийских игр помогли привести к строительному буму в Токио в 1960-х и 1970-х годах. Строительство продолжалось в течение 1980-х и 1990-х годов, во время роста и сдувания японского финансового пузыря. Материковый Токио делится на две части: Западный Токио и специальные районы Токио. Все из самых высоких зданий префектуры находятся в 23 специальных районах, которые содержат область, ранее включённую в Токио Сити. Ниси-Синдзюку, район в Синдзюку, был первым главным направлением развития небоскрёбов в префектуре. Начиная со строительства  в 1971 году, в районе в настоящее время находятся  11 из 40 самых высоких небоскрёбов Токио. 

Токио был местом многих проектов строительства небоскрёбов в последние годы. Начиная с 2015 года было завершено 10 зданий выше 187 метров. По состоянию на май 2020 года 10 зданий выше 180 метров находятся в стадии строительства, 21 здание  планируются к постройке в ближайшем будущем.

Самые высокие здания 
В этом списке приведены небоскрёбы Токио с высотой от 180 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданиями. В графе «Год» указан год, в котором здание было завершено. Отдельно стоящие башни,  и другие не жилые структуры включены для сравнения, но они не ранжированы.

 * Указывает здания, которые всё ещё строятся, но верхняя часть которых уже завершена.

 = Указанные здания имеют одинаковый рейтинг, так как имеют одинаковую высоту.

В процессе постройки 
В списке перечислены строящиеся здания которые как планируется превысят планку в 200 метров.

Предложенные 
В списке представлены здания с высотой более 200 метров.

Хронология самых высоких зданий 
В списке приведены здания — в определённый временной отрезок считавшиеся самыми высокими в Токио.

См. также 

 Список самых высоких зданий Японии
 Список самых высоких зданий Осаки
 Список самых высоких зданий Нагои
 Список самых высоких зданий по префектурам Японии
 Список самых высоких зданий губернаторства Хоккайдо
 Список самых высоких зданий префектуры Хёго
 Список самых высоких зданий префектуры Канагава
 Список самых высоких зданий префектуры Сайтама
 Список самых высоких зданий префектуры Сидзуока
 Список самых высоких зданий префектуры Фукуока
 Список самых высоких зданий префектуры Хиросима
 Список самых высоких зданий префектуры Мияги
 Список самых высоких зданий префектуры Нагасаки
 Список самых высоких зданий префектуры Окинава

Примечания 
Общие
 

Другие

Ссылки 

 
 
 
 

 
Токио
Выс